geografie
 Soest (Nederland), plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht
 Kreis Soest, district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Soest (Duitsland), stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
demografie
 Conrad von Soest, Duits schilder (±1370 - 1425)
 Paul van Soest, Nederlands acteur/theaterproducent (1949)
sport
 MHC Soest, Nederlandse hockeyclub
 SO Soest, Nederlandse voetbalvereniging
 LTC Soestdijk, Nederlandse tennisvereniging